Склад збірної Португалії на чемпіонаті Європи 2004 

Докладніше…Чемпіонат Європи з футболу 2004
Португалія 2004